Чак Рейнер (,  11 серпня 1920, Сатерленд —  6 жовтня 2002, Ленглі) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Член Зали слави хокею з 1973 року.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1936 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 13 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Амеріканс» та «Нью-Йорк Рейнджерс».

Загалом провів 442 матчі в НХЛ, включаючи 18 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1949, 1950, 1951.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1949, 1950, 1951.
 Пам'ятний трофей Гарта — 1950.

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 
 

канадські хокеїсти
канадські хокейні воротарі‎
Хокеїсти «Нью-Йорк Амеріканс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти АХЛ‎
Члени зали слави хокею
Учасники матчів всіх зірок НХЛ